Павел Антонович Риццони (1823–1913) — русский художник (живописец, график), академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в Риге в мещанской семье. Сын выходца из Италии, уроженца Болоньи. Старший брат живописца А. А. Риццони. Первоначальные художественные навыки получил в Риге у художницы Шмидт. Учился в Императорской Академии художеств (1839—1847) в качестве вольноприходящего ученика в классе исторической живописи у А. Т. Маркова, в классе батальной живописи у А. И. Зауервейда (с 1843). Ещё будучи студентом, определился как художник-жанрист, изучал технику фламандской живописи.

Последовательно завоевал все медали Академии: малая серебряная медаль (1842) за картину «Женщина с овощами», малая серебряная (1843), большая серебряная (1844) за картину «Игра в кости», малая золотая медаль (1845) за картину «Внутренность русской харчевни». Звание классного художника по живописи домашних сцен (1846). Был награждён (1847) за картину «Толкучий рынок» большой золотой медалью с правом пенсионерской поездки за границу сроком на шесть лет.

Заграничный пенсионер Академии художеств (1848—1849) в Германии, Голландии, Бельгии. Из-за революционных событий в Европе вынужден был прервать свою поездку. Пенсионер Академии художеств в России (1850—1853) вместе с художником Е. Е. Мейером путешествовал по Бессарабии, Малороссии, Херсонской губернии, Кавказу. Удостоен звания академика живописи (1853) за картину «Внутренность питейного дома с разными сценами в нем».

Творческая судьба Павла Риццони, в отличие от младшего брата Александра, сложилась неудачно. Критика недоброжелательно относилась к его работам, из-за чего художник перестал их выставлять.

Жил в Петербурге. Работал преимущественно как жанрист; писал натюрморты, пейзажи. Участвовал в академических выставках (1849—1877). Служил учителем рисования (1861—1866) в Мариинской, Вознесенской и Александровской женской гимназиях, давал частные уроки живописи и рисунка.

Вышел на пенсию за выслугой лет (1886) в чине коллежского асессора и до самой смерти продолжает жить в Петербурге.

От брака с дочерью петербургского ремесленника Евдокией Григорьевной Тимофеевой у Павла Антоновича были две дочери: старшая — Евгения и младшая — Вера (её дочь — актриса Софья Голлидэй (1894—1934)).

Произведения П. А. Риццони находятся в ряде музейных собраний, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и других.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки
 Художник Павел Риццони, дед Сонечки Голлидэй